Headhunter (englisch für Kopfjäger) bezeichnet:
 Headhunter (Band), eine deutsche Metalband
 Headhunter (Album), ein Album der schweizerischen Hard-Rock-Band Krokus
 einen Pitcher bei der Sportart Baseball, der regelwidrigerweise auf die Köpfe anderer Spieler zielt
 einen Personalvermittler oder Personalberater, insbesondere für das leitende Management

Filme:
 Headhunter (2005), US-amerikanischer Horrorfilm von Paul Tarantino
 Headhunter (2009), dänischer Wirtschaftsthriller von Rumle Hammerich

Siehe auch:

 Headhunters (Begriffsklärung)
 Personalsuche